Краве́ц (реже Кра́вец) — украинская фамилия образованная от прозвища по названию профессии и еврейская фамилия ( — «портной»).

Известные носители 
 
 Кравец, Алексей Григорьевич (1930—2005) — Герой Социалистического Труда, электросварщик.
 Кравец, Андрей Витальевич (род. 1973) — украинский политик, член Партии регионов.
 Кравец, Артём Анатольевич (род. 1989) — украинский футболист.
 Кравец, Василий Русланович (род. 1997) — украинский футболист.
 
 Кравец, Дарья Дмитриевна (род. 1994) — украинская футболистка.
 Кравец, Елена Юрьевна (род. 1977) — украинская актриса студии «95 квартал» и её генеральный директор.
 Кравец, Инесса Николаевна (род. 1966) — советская и украинская легкоатлетка.
 Кирилл (Валерий Фёдорович Кравец; род. 1948) — иерарх РПЦЗ (Агафангела), епископ Воронежский и Южно-Российский.
 Кравец, Лазарь Исаакович (1925—2008) — советский футболист.
 Кравец, Людмила Степановна (1923—2015) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кравец, Марина Леонидовна (род. 1984) — российская радиоведущая и актриса, участница шоу «Comedy Club».
 
 Кравец, Мордух Пинхусович (1920—2005) — Герой Советского Союза, полковник в отставке.
 Кравец, Нисон Вольфович (1928—2012) — советский и российский скрипач.
 
 Кравец, Самуил Миронович (1891—1966) — советский архитектор.
 
 Кравец, Торичан Павлович (1876—1955) — российский физик-оптик, экспериментатор, геофизик, историк физики.

См. также 
 
 
 
 
 
 кыравец — горномарийское национальное блюдо, круглый мясной пирог.

Примечания